, è un cognome russo di vari personaggi

 Ivan Andreevič Krylov – scrittore 
 Sergej Aleksandrovič Krylov – violinista
 Nikolaj Ivanovič Krylov – Maresciallo dell'Unione Sovietica
 Nikolaj Mitrofanovič Krylov – matematico

indica inoltre

 5247 Krylov – asteroide della fascia principale